Benetton je bilo moštvo Formule 1, ki je sodelovalo v sezonah  do . Med letoma 1990 in 1997 je moštvo vodil Flavio Briatore. Leta 2000 je moštvo kupil Renault, toda v sezoni 2001 so še nastopali v Formuli 1 kot Benetton, od sezone 2002 pa kot Renault. V sezoni 1991 je Briatore po eni sami dirki za Veliko nagrado Belgije, Jordanu tvegal in speljal mladega in nadarjenega Nemca Michaela Schumacherja. Do konca te sezone in v naslednjih dveh, je še nabiral izkušnje hkrati pa je Benetton izboljševal dirkalnik, nato pa se je s sezono 1994 začela kratka vladavina Benettona v Formuli 1. Toda po dveh dirkaških naslovih (in enem konstruktorskem v sezoni 1995) je Schumacher podpisal za Ferrari, moštvo pa ni po tem nikoli več dosegalo takih uspehov. Avstrijec Gerhard Berger je na Veliki nagradi Nemčije 1997 dosegel edino zmago moštva po sezoni 1995.

Dirkači 
 Jean Alesi
 Gerhard Berger
 Thierry Boutsen
 Martin Brundle
 Jenson Button
 Giancarlo Fisichella
 Johnny Herbert
 Jyrki Järvilehto
 Roberto Moreno
 Alessandro Nannini
 Riccardo Patrese
 Nelson Piquet
 Michael Schumacher
 Jos Verstappen
 Alexander Wurz

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Zunanje povezave 

 United Colors of Benetton

Konstruktorji Formule 1
Benetton
Športna moštva, ustanovljena leta 1986
Športna moštva, razpuščena leta 2001